Coalescència (genètica) una fusió genètica 
 Coalescència (lingüística), una fusió de dues paraules o més en una
 Coalescència (meteorologia), fusió de dues o més gotetes en una
 Coalescència (informàtica), fusió de blocs de memòria
 Coalescència (química), procés de substàncies miscibles.